Га́лен Кларк (; ) — первый евроамериканец, обнаруживший рощу Марипоса (секвойи), её защитник и защитник природы вообще, первый рейнджер (охранник, лесничий) национального парка Йосемити на протяжении 24 лет. Написал несколько книг и статей, посвящённых этому парку: его истории, деревьям, коренным жителям.

Биография 
Гален Кларк родился 28 марта 1814 года в городке Шиптон (ныне — ) в провинции Квебек, Канада. В юности переехал в США, в Спрингфилде (Массачусетс) познакомился с девушкой по имени Ребекка Маккой, на которой и женился. От этого брака у пары родились две дочери. Обе они пережили своих родителей, одна уехала с отцом в Калифорнию и осела в Окленде, вторая осталась в Спрингфилде.

Память 
 Одна из секвой, которую, предположительно, Кларк увидел первой в роще Марипоса, названа его именем, о чём сообщает соответствующая табличка. Высота дерева — 73 метра, диаметр ствола на высоте 3 метра — 4,7 метров
 The big trees of California, their history and characteristics (1907)

См. также 
 
  — мультипликационный персонаж, рейнджер, внешне чем-то напоминающий Галена Кларка.

Примечания

Ссылки 
 Гален Кларк  на сайте ''tigerhomes.org

Йосемити (национальный парк)
Писатели США XX века
Лесничие
Активисты